Onderdistrict in Indonesië
 Klakah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Klakah (Selo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Klakah (Klakah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Klakah (Pasrepan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java